Bánffytelep (Beszterce-Naszód megye) (Fiad)
 Bánffytelep (Kolozs megye) (Dealu Negru)